Gamla tekniska högskolan kan avse:

Gamla tekniska högskolan, Stockholm
 Gamla tekniska högskolan, Helsingfors